Weselin Cinzow (buł. Веселин Цинзов; ur. 29 lipca 1986) – bułgarski biegacz narciarski, zawodnik klubu Alexander Logistics.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Weselin Cinzow pojawił się w 25 stycznia 2004 roku, podczas zawodów FIS Race w Pigadia (Grecja), gdzie zajął 11. miejsce w biegu łączonym na 20 km.

W Pucharze Świata zadebiutował 2 grudnia 2007 roku w Ruce, gdzie zajął 84. miejsce na dystansie 15 km stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty zdobył 23 stycznia 2010 w Rybińsku na dystansie 30 km (bieg łączony), zdobył 10 pucharowych punktów.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Uniwersjada

MŚ U-23

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Cinzow nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Bułgarscy biegacze narciarscy
Bułgarscy olimpijczycy
Urodzeni w 1986
Ludzie urodzeni w Samokowie